У́гличский райо́н — административно-территориальная единица (район) и муниципальное образование (муниципальный район) на юго-западе Ярославской области России.

Административный центр — город Углич, который имеет статус города областного значения и не входит в район, но является составной частью одноимённого Угличского муниципального района.

География 
Площадь 2565 км² (4-е место среди районов). Район граничит на севере с Мышкинским, на востоке — с Большесельским и Борисоглебским, на юге — с Переславским районами Ярославской области, на западе — с Тверской областью.

Основные реки — Волга, Корожечна, Улейма.

История 
Район образован в 1929 году из части территории Угличского уезда в составе Ярославского округа Ивановской промышленной области. В район вошли сельсоветы: Больше-Лисицынский, Больше-Шабровский, Ботвинский, Василевский, Воскресенский, Высоковский, Герценский, Грибановский, Деревеньковский, Дивногорский, Егорьевский, Ефремовский, Ильинский, Каблуковскийа, Клементьевский, Климатинский, Косораменский, Лягаловский, Ординскийа, Перетяговскийа, Платуновский, Подберезовский, Покровский, Прилукский, Савинский, Скоковский, Спасский, Терютинский, Улейминский, Хомяковский, Шишкинский, Якимовский, Яковлевский. 23 июля 1930 года район переподчинён непосредственно облисполкому. 

В 1932 году в район были переданы Бакунинский, Большесельский, Никольский 2-й сельсоветы Рыбинского района, образован Радищевский сельсовет за счет слияния Никольского 1-го и Якимовского сельсоветов, ликвидирован Перетяговский сельсовет.

В 1935 году во вновь образованный Большесельский район передано 8 сельсоветов: Бакунинский, Большесельский, Ботвинский, Герценский, Косораменский, Никольский, Новосельский, Покровский.

11 марта 1936 года район вошёл в состав вновь образованной Ярославской области. 17 марта 1944 года Углич получил статус города областного подчинения и был выеден из состава района, оставаясь, при этом, его центром. 18 декабря 1944 года 8 сельсоветов (Больше-Шабровский, Василевский, Воскресенский, Высоковский, Ильинский, Каблуковский, Подберезовский и Скоковский) отошли к новообразованному Ильинскому району. 

В 1954 году объединены сельсоветы: Высоковский и Грибановский — в Высоковский, Радищевский и Санинский — в Радищевский, Улейминский и Дивногорский — в Улейминский, Нефтинский и Деревеньковский — в Маймерский, Клементьевский и Ефремовский — в Клементьевский, Егорьевский и Больше-Лисицинский — в Ниноровский, Климатинский, Хомяковский и Яковлевский — в Климатинский, Ординский и Платуновский — в Ординский, Шишкинский и Больше-Лягаловский — в Плоскинский, Прилукский и Терютинский — в Прилукский.  

6 марта 1959 года в Угличский район переданы 5 сельсоветов ликвидированного Ильинского района: Василевский, Судиловский, Черницкий, Заозерский, Воскресенский, Судиловский сельсовет переименован в Ильинский. В 1959 году объединены: Улейминский и Черницкий сельсоветы — в Улейминский, Воскресенский и Ильинский — в Ильинский.

В 1963 году образован Угличский сельский район, в который также вошел Покровский сельсовет Большесельского района. Состав сельсоветов в районе был следующий: Василевский, Высоковский, Заозерный, Ильинский, Клементьевский, Климатинский, Маймерский, Муравьевский, Ниноровский, Ординский, Плоскинский, Покровский,  Прилукский, Радищевский, Спасский, Улейминский.

Население 

 Урбанизация
Городское население (город Углич) составляет   % от всего населения района.

Административное деление 

Угличский район как административно-территориальная единица области включает 17 сельских округов, при этом город Углич имеет статус города областного значения и не входит в административный район.

Угличский муниципальный район в рамках организации местного самоуправления включает 6 муниципальных образований, в том числе 1 городское поселение и 5 сельских поселений.

К 1 января 2005 года в соответствии с законом Ярославской области от 21 декабря 2004 года в новообразованном муниципальном районе были созданы городское поселение Углич и 5 сельских поселений: Головинское, Ильинское, Отрадновское, Слободское, Улейминское.

Две административно-территориальные единицы Ярославской области — Угличский район и город областного значения Углич — соответствуют Угличскому муниципальному району.

Населённые пункты 
Всего в районе с райцентром насчитывается 501 населённый пункт, в том числе один город и 500 сельских населённых пунктов.

Экономика 
В районе есть предприятия обрабатывающей промышленности, транспорта, строительства, жилищно-коммунального хозяйства. Здесь производятся сыры и биодобавки, часы, минеральная вода, системы орошения для сельского хозяйства, оборудование для маслосыродельной промышленности и строительные краны. Экономическую основу сельских территорий района составляют сельское хозяйство и лесопереработка.

На территории района имеются месторождения торфа, песка, гравия, минеральных вод.

Примечания

Ссылки 
 Сайт районной администрации